My Blue Heaven (Nederlandse film), een Nederlandse film uit 1990 met Koen Wauters
 My Blue Heaven (film van Herbert Ross), een Amerikaanse film uit 1990 met Steve Martin
 My Blue Heaven (1950), een Amerikaanse film uit 1950 met Betty Grable
 My Blue Heaven (Fats Domino)
 My Blue Heaven (Walter Donaldson)
 My Blue Heaven (The Pogues)